Kóstas Fortoúnis (en grec : ), de son nom de naissance Konstantínos Fortoúnis (), né le  à Trikala, est un footballeur international grec qui évolue au poste de milieu de terrain ou d'attaquant à l'Olympiakos.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Grèce : 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022
 Coupe de Grèce : 2015 et 2020

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international grec
Joueur du PAE Asteras Tripolis
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur de l'Olympiakos
Naissance en octobre 1992
Naissance à Trikala